Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato battuto ai quarti di finale da Rafael Nadal.

In finale Nadal ha battuto Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Alexander Zverev (semifinale, ritirato)
  Stefanos Tsitsipas (quarto turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Carlos Alcaraz (quarti di finale)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Casper Ruud (finale)
  Félix Auger-Aliassime (quarto turno)
  Cameron Norrie (terzo turno)
  Jannik Sinner (quarto turno, ritirato)
  Hubert Hurkacz (quarto turno)
  Taylor Fritz (secondo turno) 
  Denis Shapovalov (primo turno)
  Diego Schwartzman (quarto turno)  Pablo Carreño Busta (primo turno)  Reilly Opelka (primo turno)  Grigor Dimitrov (terzo turno)  Alex De Minaur (primo turno)  Marin Čilić (semifinale)  Karen Chačanov (quarto turno)  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)  John Isner (terzo turno)  Frances Tiafoe (secondo turno)  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)
  Botic van de Zandschulp (terzo turno)
  Sebastian Korda (terzo turno)
  Miomir Kecmanović (terzo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
  Jenson Brooksby (primo turno)
  Lorenzo Sonego (terzo turno) Wildcard 

  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)  Gilles Simon (terzo turno)  Lucas Pouille (primo turno)  Grégoire Barrère (secondo turno)''

<ol start="5">
  Manuel Guinard (primo turno)
  Corentin Moutet (secondo turno)
  Michael Mmoh ''(primo turno)
  Christopher O'Connell (primo turno)
</ol>

 Qualificati 

  Andrej Kuznecov (primo turno)
  Zdeněk Kolář (secondo turno)
  Nuno Borges (primo turno)
  Pavel Kotov (primo turno)
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)  Jason Kubler (secondo turno)  Borna Gojo (secondo turno)  Bernabé Zapata Miralles (quarto turno)''

<ol start="9">
  Giulio Zeppieri (primo turno) 
  Norbert Gombos (primo turno) 
  Tseng Chun-hsin (primo turno) 
  Juan Pablo Varillas (primo turno) </li>
  Bjorn Fratangelo (primo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno) 
  Sebastian Ofner (primo turno) 
  Santiago Fa Rodríguez Taverna (primo turno) 
</ol>

 Lucky Loser 

  Franco Agamenone (primo turno)  Pedro Cachín (secondo turno)''

  Juan Ignacio Londero (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2022